Высоци́це () — село в Польше в сельской гмине Голча Мехувского повята Малопольского воеводства.

Село располагается в 6 км от административного центра гмины села Голча, в 12 км от административного центра повята города Мехув и в 25 км от административного центра воеводства города Краков.

Около села протекает река Длубня.

История 
Первые свидетельства о селе относятся к XII веку. В первой половине XII века село было передано королевским двором в собственность рыцарскому роду Одровонжов. Село упоминается в сочинении Яна Длугоша «Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis». Во времена Царства Польского село было административным центром одноимённой гмины.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Достопримечательности 
 Церковь святого Николая в романском стиле, построенная в конце XII — начале XIII веков. Предполагается, что была построена по инициативе краковского епископа Иво Одровонжа. Во второй половине XVI века храм принадлежал протестантской общине. В окрестностях храма располагается приходское кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT  
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Населённые пункты Мехувского повета